Электровоз 380 — четырёхосный многосистемный электровоз, выпускающийся с 2007 года в Чехии на заводе Škoda.

Заводское обозначение этой серии — 109Е.

Первый электровоз был презентован на заводе 24 июля 2008 года. В сентябре электровоз был представлен на выставке «InnoTrans» в Берлине.

В декабре 2009 года началась регулярная эксплуатация электровозов с пассажирскими поездами на направлении Берлин — Прага — Вена.

Несколько электровозов принадлежат словацкому железнодорожному оператору Železničná spoločnosť Slovensko.

В 2012 году велись переговоры о поставке 30 электровозов для железных дорог Украины для работы на маршрутах Киев-Москва, Киев-Харьков, Киев-Днепропетровск и Киев-Донецк. Их поставку планировалось начать весной 2013 года под официальным названием ДС25. Однако чуть позже стало известно о том, что УЗ намерена заключить договор с Трансмашхолдингом о поставке 30 электровозов двойного питания ЭП20 для Украины. В настоящее время (2015 год) переговоры о поставках каких-либо новых локомотивов на Украину не ведутся ни с одной из сторон.

Примечания

См. также 
 Электровозы Škoda

380
380
380
380
380
380
380
380